Хоумланд има више значења:
 Хоумланд (Флорида)
 Хоумланд (Калифорнија)
 Хоумланд (Џорџија)